

Filosofia e religião 
 Dualismo — concepção filosófica ou teológica do mundo baseada na presença de dois princípios ou duas substâncias ou duas realidades opostas, irredutíveis entre si e incapazes de uma síntese final ou de recíproca subordinação
 Maniqueísmo — filosofia religiosa sincrética e dualística fundada e propagada por Manes ou Maniqueu
 Não-dualismo — conceito utilizado para definir várias vertentes de pensamento religioso e espiritual em que não há nenhuma distinção fundamental entre mente e matéria

Ciência 
 Dualidade (matemática)
 Dualidade projetiva
 Dualidade de Alvis-Curtis — operação de dualidade nos caracteres de um grupo redutivo sobre um corpo finito
 Dualidade onda-corpúsculo — propriedade básica dos entes físicos em dimensões atômicas
 Dualidade de Poincaré — resultado básico na estrutura dos grupos de homologia e de co-homologia de variedades
 Dualidade de poderes — conceito articulado primeiramente por Lênin no artigo O poder dual
 Dualidade de Pontryagin — explicação das propriedades gerais das transformações de Fourier
 Dualidade Kramers-Wannier
 Dualidade Tannaka-Krein
 Dualidade de Gabriel-Ulmer
 Dualidade de Hodge
 Dualidade de Seiberg